Celler del Sindicat Agrícola d'Aiguamúrcia, celler del municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp) 
 Celler del Sindicat Agrícola o Sindicat Agrícola d'Artés al Bages
 Celler del Sindicat Agrícola o Celler del Sindicat de Barberà de la Conca
 Celler del Sindicat Agrícola o Museu Agrícola de Cambrils, edifici a Cambrils (al Baix Camp) 
 Celler del Sindicat Agrícola de Cabra del Camp, edifici del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 
 Celler del Sindicat Agrícola o Celler Cooperatiu de Nulles a l'Alt Camp
 Celler del Sindicat Agrícola Sant Roc, edifici del municipi del Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) 
 Celler del Sindicat Agrícola o Sindicat Agrícola de Sarral a la Conca de Barberà
 Celler del Sindicat Agrícola o Celler del Sindicat de Vinicultors de Sarral a la Conca de Barberà
 Celler del Sindicat Agrícola de Pira, monument del municipi de Pira (Conca de Barberà) 
 Celler del Sindicat Agrícola (el Pla de Santa Maria), monument del municipi del Pla de Santa Maria 
 Celler del Sindicat Agrícola de Santpedor, edifici del municipi de Santpedor (Bages) 
 Celler del Sindicat Agrícola de Terrassa, edifici de Terrassa (Vallès Occidental) 
 Celler del Sindicat Agrícola (Vila-rodona), obra noucentista de Vila-rodona (Alt Camp) 
 Celler del Sindicat Agrícola (Vila-seca) al Tarragonès